Аваш може да се отнася за:

 Аваш – град в Етиопия
 Аваш – река в Етиопия
 Национален парк Аваш